Kangerlussuaq (plaats), een plaats in Groenland
 Luchthaven Kangerlussuaq, de luchthaven in bovengenoemde plaats
 Kangerlussuaq (fjord Zuidwest-Groenland), een fjord aan de zuidwestkust van Groenland
 Kangerlussuaq (fjord Noordwest-Groenland), een fjord aan de noordwestkust van Groenland
 Kangerlussuaq (fjord Oost-Groenland), een fjord aan de oostkust van Groenland